Liguropia är ett släkte av insekter som beskrevs av Haupt 1930. Liguropia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Liguropia